Evgenij Voronov (1986) – cestista russo
 Gennadij Ivanovič Voronov (1910-1994) – politico sovietico
 Nikolaj Nikolaevič Voronov (1899-1968) – generale sovietico
 Sergej Abramovič Voronov o Serge Voronoff (1866-1951) – chirurgo e sessuologo russo naturalizzato francese
 Sergej Voronov (1987) – pattinatore artistico su ghiaccio russo
 Vladimir Voronov (1890-1985) – attore sovietico